Root ist der Name folgender Orte:
 Root LU, Gemeinde im Kanton Luzern, Schweiz
 Root (New York), Ort im Montgomery County

Root (englisch „Wurzel“) steht für:
 Root (directory), das höchste Verzeichnis in einem Dateisystem, siehe Stammverzeichnis
 Root-Konto, ein administratives Benutzerkonto bei Computer-Betriebssystemen
 Root (Spiel), ein Brettspiel von Cole Wehrle

Root ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Root (* 1963), britische Schauspielerin
 Billy Root (William Root; 1934–2013), US-amerikanischer Saxophonist
 Brandon Root,  US-amerikanischer Theater- und Filmschauspieler sowie Musicaldarsteller
 Elbert Root (1915–1983), US-amerikanischer Wasserspringer
 Elihu Root (1845–1937), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Erastus Root (1773–1846), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Frederic Woodman Root (1846–1916), US-amerikanischer Komponist und Gesangslehrer
 George Frederick Root (1820–1895), US-amerikanischer Komponist
 Jack Root (1876–1963), österreichischer Boxer
 James Root (* 1971), US-amerikanischer Rockmusiker
 Jesse Root (1736–1822), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Joan Root (1936–2006), kenianische Tierfilmerin
 Joe Root (* 1990), englischer Cricketspieler
 John Wellborn Root (1850–1891), US-amerikanischer Architekt

 Leon Root (1929–2015), US-amerikanischer Orthopäde
 Margaret Cool Root (* 1947), US-amerikanische Archäologin
 Martha Root (1872–1939), US-amerikanische Reisepredigerin
 Maxwell Root (* 1999), US-amerikanischer Autorennfahrer
 Stephen Root (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Waverley Root (1903–1982), US-amerikanischer Journalist
 Wayne Allyn Root (* 1961), US-amerikanischer Fernsehproduzent, Autor, Manager und Politiker

ROOT steht für:
 ROOT, ein Programmpaket zur Datenanalyse der Teilchenphysik

RO-OT steht für:
 , ISO-3166-2-Code des rumänischen Kreises

Siehe auch:
 Root Beer
 Root-Effekt
 Rootkit
 Roots
 Rood (Begriffsklärung)

Abkürzung